Мантелло (Mantello) — многозначное понятие.

Топонимы 
 Мантелло — коммуна в области Ломбардия (Италия).

Фамилия 
 Мантелло, Джо (Джозеф Р. Мантелло; р. 1962) — американский актёр и режиссёр, лауреат премий «Тони» за режиссуру пьесы (2003) и мюзикла (2004).
 Мантелло, Жорж (1901—1992) — румынский предприниматель, известен своими действиями по спасению евреев во время Холокоста.
  (Альберт Мантелло; р. 1934) — игрок в австралийский футбол, игрок Викторианской футбольной лиги «Норт-Мельбурн», президент клуба (1980).

См. также